Президентский Кубок () — награда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков. Если два клуба набрали одинаковое количество очков, то кубок вручается тому, который одержал больше побед в сезоне. Например, в сезоне 2006/07 и «Баффало Сейбрз» и «Детройт Ред Уингз» набрали по 113 очков, однако Баффало одержали в сезоне 53 победы, а Детройт 50, поэтому награду получили «Сейбрз». Команда — победитель получает денежный приз в размере 350 000 канадских долларов, который делится равномерно между персоналом и всеми игроками. Кубок был основан советом директоров НХЛ перед сезоном 1985/86 и вручался 25 раз. До 1986 года лучшая команда регулярного чемпионата имела право вывесить баннер с надписью «Чемпион Лиги НХЛ» (). С 1937 года по 1968 год лучшая команда чемпионата получала Приз принца Уэльского, но после создания Западного дивизиона в сезоне 1967/68 приз принца Уэльского начали вручать лучшему клубу Восточного дивизиона. Всего 8 команд, выигрывавших Кубок Президента, выигрывали Кубок Стэнли в один год. Выигрыш Кубка даёт преимущество домашней арены в четырёх раундах плей-офф.

За победу в игре команда получает 2 очка, за ничью (до 2005 года) или за проигрыш в овертайме/по буллитам — 1 очко.

Победители 

* В — выигрышей, П — поражений, Н — ничьих, ПО — поражений в овертайме/по буллитам

Примечания

Комментарии 
1 Укороченный сезон из-за локаута.
2 Регулярный чемпионат сезона 2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.
3 Укороченный сезон из-за пандемии коронавируса.

Источники

Ссылки 
 Presidents’ Trophy 
 
 

Награды НХЛ